Communicatie
 Argumentatietheorie, een interdisciplinaire studie van hoe de mens door logisch redeneren tot conclusies komt die gebaseerd zijn op premissen. Het omvat de domeinen van de kunst van het maatschappelijk debat, de dialoog en de overtuigingskracht.

Logica en wiskunde
 Argument (logica): In de logica is een argument een reeks van een of meer zinvolle declaratieve proposities.
 Argument (wiskunde): een waarde of object waarop een functie, relatie, predicaat, etc. gedefinieerd is in de wiskunde, dan wel een waarde of object waarop een functie, procedure, methode, etc. gedefinieerd is in de informatica.
 Argument (complex getal), de poolhoek van een complex getal.

Taalkunde
 Argument (taalkunde): een verplicht onderdeel van een predicatie, iets dat een werkwoord 'bij zich heeft'.

Overig
 Argument (landmeetkunde), de kaarthoek in de landmeetkunde en geodesie